Айрапетя́н () — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Айрапетян, Агван (род. 1987) — армянский футболист.
 Айрапетян, Арам Юрьевич (род. 1986) — армянский и российский футболист.
 Айрапетян, Аркадий Петрович (1928—1993) — армянский советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Айрапетян, Аршавир Авакович (1916—1998) — советский агроном, организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Б

В 
 
 Айрапетян, Вагаршак Караевич (1921—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Айрапетян, Вагиф (1953—2014) — советский армянский шашист.
 Айрапетян, Валерий Леонидович (род. 1980) — русский прозаик.
 Айрапетян, Вардан Эминович (1948—2019) — армянский филолог-русист.
 Айрапетян, Вардкес Левонович (1935—2004) — советский и российский педагог и общественный деятель.

Г 
 Айрапетян, Гаяне Мкртичевна (род. 1950) — армянская советская сборщица, депутат Верховного Совета СССР.
 Айрапетян, Григорий Михайлович (1914—1998) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.

Д 
 Айрапетян, Давид Валерьевич (род. 1983) — российский боксёр.
 Айрапетян, Денис Эдуардович (род. 1997) — российский шорт-трекист.

К 
 Айрапетян, Карапет Петросович (1941—1997) — советский и армянский скрипач.

Л 
 
 Айрапетян, Луара Гургеновна (род. 1997) — российская и армянская певица.

М, О 
 Айрапетян, Манучар Николаевич (1906—?) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Айрапетян, Овик (род. 1990) — армянский шахматист.

Р 
 Айрапетян, Рафик Арменакович (1929—2008) — ульяновский скульптор.
 Айрапетян, Рубен Рафикович (род. 1963) — армянский предприниматель, президент Федерации футбола Армении.

С 
 Айрапетян, Сос Дереникович (род. 1959) — советский хоккеист на траве.
 Айрапетян, Стефан (род. 1997) — эстонский певец.

Т 
 Айрапетян, Тигран Суренович (1964—1999) — армянский журналист и политолог.

Х 
 Айрапетян, Хачатур Макарович (1908—1962) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.

Э 
 Айрапетян, Эдуард Григорьевич (род. 1949) — армянский композитор.

Ю 
 Айрапетян, Юрий Суренович (1933—2021) — армянский советский педагог и пианист, народный артист Армянской ССР.

См. также

Примечания